Hedwig von Pommern ist der Name folgender Personen:

 Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1595–1650), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Pommern

siehe auch:
 Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1561–1631), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Pommern-Wolgast